Пента́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Бордер-сюр-л’Эшес. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65364.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 125 км западнее Тулузы, в 9 км к северо-западу от Тарба.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 31 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 18 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 14 были экономически активными, 4 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 83,3 %). Из 14 активных жителей работали 13 человек (7 мужчин и 6 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 4 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи